Miejscowości w  Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zapolice – kolonia wsi Zapolice w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Kolonia Zapolice – kolonia wsi Zapolice w woj. łódzkim w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice